Torrão (Alcácer do Sal), een plaats in de Portugese gemeente Alcácer do Sal
 Torrão (Marco de Canaveses), een plaats in de Portugese gemeente Marco de Canaveses